Bisbee kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bisbee (Arizona)
Bisbee (North Dakota)